Påskekrisen kan henvise til:

 Påskekrisen (1920) - En parlamentariske krise, der opstod, da Kong Christian X afskedigede Ministeriet Zahle II
 Påskekrisen (1948) - En politisk og sikkerhedspolitisk krise, der opstod i Danmark under begyndelsen af Den kolde krig, at der var frygt for en kommunistisk magtovertagelse